Die 888真人 Welsh Open 2012 waren ein Snooker-Turnier der Snooker Main Tour, das vom 13. bis 19. Februar 2012 in Newport ausgetragen wurde.

Der Sieger der letzten zwei Jahre und amtierende Weltmeister John Higgins aus Schottland unterlag im Achtelfinale gegen den Chinesen Ding Junhui. In derselben Runde konnte sich Judd Trump in nur 50 Minuten mit 4:1 gegen Stuart Bingham durchsetzen.

Im Finale setzte sich Ding Junhui mit 9:6 gegen Mark Selby durch.

Preisgeld

Finalrunde

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 8. bis 11. Februar 2012 in der World Snooker Academy in Sheffield statt.

Century-Breaks

Finalrunde

Qualifikationsrunde

Einzelnachweise 

2012
Snookerveranstaltung 2012
Billardturnier in Newport (Gwent)
Newport Centre